Томас Грей (;  — ) — 1-й маркиз Дорсет с 1475, 1-й граф Хантингдон 1471—1475, 7-й барон Феррерс из Гроуби с 1483, 8-й барон Эстли с 1461, 7-й барон Харингтон и 2-й барон Бонвилл (по праву жены) с 1474, английский военачальник, рыцарь Бани, кавалер ордена Подвязки, старший сын Джона Грея из Гроуби и Елизаветы Вудвилл, пасынок короля Эдуарда IV.

Биография 

Томас родился в 1451 году. Его отец, сир Джон Грей из Гроуби, в 1461 году погиб во второй битве при Сент-Олбансе, после чего Томас унаследовал титул барона Эстли. Ему тогда было всего 10 лет и он с младшим братом Ричардом оказался под опекой матери и её отца, Ричарда Вудвилла, 1-го графа Риверса. А в 1462 году на матери Томаса женился король Эдуард IV, что обеспечило Томасу заметное положение при королевском дворе. Став королевой, Елизавета Вудвилл старалась обеспечить положение своей родни. В октябре 1466 года она женила Томаса на племяннице мужа Энн Холланд, дочери и наследнице герцога Эксетера. Однако брак оказался бездетным, а Энн умерла в период между 26 августа 1467 года и 6 июня 1474 года.

4 мая 1471 года Томас в составе королевской армии принял участие в битве при Тьюксбери, окончившейся полной победой короля над ланкастерцами. А 14 августа того же года король Эдуард восстановил титул графа Хантингдона, присвоив его Томасу. 18 июля 1474 года Елизавета Вудвилл с помощью короля женила Томаса вторично. Его новой женой стала Сесилия Бонвилл, 7-я баронесса Харингтон и 2-я баронесса Бонвилл. Отец Сесилии погиб в 1460 году в битве при Уэйкфилде, после чего её мать вышла замуж вторично — за барона Уильяма Гастингса, одного из наиболее влиятельных баронов в правление короля Эдуарда IV. Поскольку женщины не могли заседать в парламенте, то место Сесили как барон Харингтон и Бонвилл занимал Томас. В этом браке родилось 14 или 15 детей.

18 апреля 1474 года Томаса посвятили в рыцари, а 14 мая он стал рыцарем ордена Бани. В 1475 году Томас отказался от титула графа Хантингдона. Взамен 30 мая для него был создан титул маркиза Дорсета. В это же году Томас участвовал в экспедиции Эдуарда IV во Францию. В 1476 году Томаса посвятили в рыцари ордена Подвязки, а также назначили членом Тайного совета.

После смерти 9 апреля 1483 года Эдуарда IV Томас от имени Эдуарда V был назначен констеблем Тауэра. Но вскоре дети Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл были объявлены незаконнорождёнными, а королём Англии был коронован Ричард III, младший брат Эдуарда. Томас, как и его родственники, не признали этого решения. В результате многие члены семьи Томаса были арестованы по приказу короля. Младший брат Томаса, Ричард, а также один из братьев его матери, Энтони Вудвилл, 2-й граф Риверс, были казнены 25 июня.

Томасу удалось скрыться на севере Англии, где он укрывался в одном из монастырей. Узнав о готовившемся восстании Генри Стаффорда, 2-го герцога Бекингема против Ричарда III, Томас присоединился к нему, набрав армию. Но восстание было подавлено, герцог Бекингем схвачен и позже казнён. Томасу вместе с дядей, Эдуардом Вудвиллом, удалось спастись и бежать во Францию. Титулы Томаса в итоге были конфискованы Ричардом III.

В 1484 году Томас присоединился в Бретани к Генриху Ричмонду, претенденту на престол от Ланкастеров, где стал одним из главных сторонников. Но в 1485 году мать Томаса, Елизавета Вудвилл, примирилась с Ричардом III, после чего она написала сыну, который тогда находился в Париже, предлагая ему вернуться в Англию. Не веря в успех Генриха Ричмонда, Томас попытался вернуться в Англию, но был перехвачен в Компьене. Поскольку Генрих Ричмонд перестал доверять Томасу, то он не взял его в экспедицию в Англию, оставив его в Париже вместе с Джоном Буршье в качестве гарантии возврата денег, одолженных королём Франции. Поэтому Томас не участвовал в битве при Босворте, закончившейся гибелью Ричарда III и возведением на английский престол Генриха Ричмонда под именем Генриха VII.

Став королём, Генрих VII возвратил Томасу его титулы (подтвердив их в ноябре 1486 года), а позже женился на его единоутробной сестре Елизавете. Однако прежнего влияния Томас не смог вернуть. В 1487 году, во время восстания самозванца Ламберта Симнела, Томас был заподозрен в причастности к восстанию и провёл некоторое время в заключении в Тауэре. Однако после битвы при Стоуке (16 июня) его освободили.

В 1492 году Томас участвовал в экспедиции, направленной на помощь Максимилиану Габсбургу против французов, а в 1497 году участвовал в подавлении восстания в Корнуолле.

Томас умер 20 сентября 1501 года и был похоронен в соборной церкви в Эстли (Уорикшир). Его наследником стал старший из выживших сыновей — Томас Грей.

Томас был первым патроном будущего кардинала Томаса Уолси.

Томас Грей в искусстве 
Томас является одним из действующих лиц в пьесе Шекспира «Ричард III». Кроме того, Томас является одним из героев во многих исторических романах, повествующих об этой эпохе.

Брак и дети 
1-я жена: с октября 1466 Анна (Энн) Холланд (ок. 1455 — между 26 августа 1467 и 6 июня 1474), дочь Генри Холланда, 3-го герцога Эксетера, и Анны Йоркской. Детей от этого брака не было.

2-я жена: с 18 июля 1474 Сесили Бонвилл (ок. 30 июня 1460 — 15 мая 1529), 7-я баронесса Харингтон и 2-я баронесса Бонвилл, дочь Уильяма Бонвилла, 6-го барона Харингтон, и Катерины Невилл. Дети:
 Эдвард
 Энтони (умер ребёнком)
 Томас (22 июня 1477 — 22 июня 1530), 2-й маркиз Дорсет, 8-й барон Феррерс из Гроуби и 9-й барон Эстли с 1501
 Ричард
 Джон
 Леонард (около 1479 — 28 июля 1541), 1-й виконт Грейни
 Джордж
 Сесили (умерла 28 апреля 1554); муж: Джон Саттон (1494—1553), 3-й барон Дадли
 Бриджет (умерла ребёнком)
 Дороти (1480—1552); 1-й муж: Роберт Уиллоуби (1472 — 10 ноября 1521), 2-й барон Уиллоуби де Брок, 10-й барон Латимер; 2-й муж: Уильям Блаунт (ок. 1478 — 8 ноября 1534), 4-й барон Маунтжой
 Элизабет; муж: Джеральд Фицджеральд (1487 — 12 декабря 1534), 9-й граф Килдэр
 Маргарет; муж: Ричард Уэйк из Блисуорта (ум. 1503)
 Элеанор (умерла после 24 февраля 1502); муж: сир Джон Арундел из Ленхерна (ок. 1473 — 5/8 февраля 1545)
 Мэри (1493 — 22 февраля 1538); муж: с 15 декабря 1503 Уолтер Деверё (1488 — 17 сентября 1558), 1-й виконт Херефорд
 Анна (Энн)

После смерти мужа Сесили вышла замуж вторично — за Генри Стаффорда, графа Уилтшира.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Греи
Бароны Феррерс из Гроуби
Бароны Эстли
Маркизы Дорсет
Графы Хантингдон
Рыцари Бани
Кавалеры ордена Подвязки
Участники битвы при Тьюксбери
Графы-маршалы Англии
Констебли Тауэра